

Населённые пункты 
 Бриджпорт (Алабама)
 Бриджпорт (Западная Виргиния)
 Бриджпорт (Калифорния) — неинкорпорированная территория в округе Моно (Калифорния), США
 Бриджпорт (Коннектикут)
 Бриджпорт (Мичиган)
 Бриджпорт (Пенсильвания)
 Бриджпорт (Техас)

Объекты 
 Бриджпорт — гражданский «Аэропорт Брайан-Филд» в Бриджпорте (Калифорния)
 Бриджпорт Саунд Тайгерс — хоккейная команда, выступающая в Американской хоккейной лиге.

См. также 
 Большой Бриджпорт
 Бридпорт